Capilla del rey, de la reina o de los reyes puede referirse a:

Capilla Real
Capilla de los Reyes Magos

España 
 Capilla Real de Granada (Catedral de Granada).
 Capilla Real de Madrid (Palacio Real de Madrid).
 Capilla Real de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
 Capilla Real de la Catedral de Sevilla.
 Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo.
 Capilla de los Reyes Viejos, en la misma.
 Real Capilla del Santuario de San Pascual Baylón (Villarreal, Castellón).

Portugal
 Capilla de los Reyes, en la Catedral de Braga.

Países anglosajones
En inglés King's Chapel -"capilla del rey"-, Queen's Chapel -"capilla de la reina"- y Royal Chapel -"capilla real"-:
 Capilla Real (Castillo de Dublín).
 Capilla del rey Cormac (Tipperary).
 Chapel Royal, capilla de música para los actos religiosos de los monarcas británicos.
 Queen's Chapel (Londres), adjunta al palacio de Saint James (arquitecto Inigo Jones, 1623-1625).
 King's Chapel (Boston), iglesia de la ciudad de Boston.
 King's College Chapel, capilla del King's College (Cambridge) de la Universidad de Cambridge.
 King's Chapel (Gibraltar), iglesia de la ciudad de Gibraltar.
 King's College London Chapel, capilla del King's College de la Universidad de Londres.
 King's Chapel (Connecticut), localidad del Estado estadounidense de Connecticut.